

События 
 Конец регентства Шаммурамат, но её и позднее упоминают в надписях. Начало самостоятельного правления Адад-нирари III.
 Адад-нирари III начал войну с Дамаском и его союзниками. Поход на Арпад. Он совершает поход в Сирию, собирает дань, но закрепиться в этом регионе ему не удалось.
 Царь Урарту Менуа победил Милид и наложил на него контрибуцию

 Цзиньский князь совершил поход на владение Тяо. У князя родился наследник Чоу.

Родились 
 Вэнь-хоу (царство Цзинь, эпоха Чуньцю) — одиннадцатый правитель царства Цзинь в эпоху Чуньцю по имени Цзи Чоу.

См. также

Примечания